Elseneur peut faire référence à :

 Une ville danoise, où se déroule Hamlet
 Le navire du roman de Jack London, Les Mutinés de l'Elseneur